Perwuschin ist der Familienname folgender Personen:

Wladimir Gennadjewitsch Perwuschin (* 1986), russischer Eishockeyspieler